Conheça as espécies produtoras de recursos melitófilos para abelhas sem ferrão (Meliponini).

Etimologia (origem da palavra melitófilo). Mélito + filo. Diz-se da planta polinizada pelas abelhas.

Calendário Floral 
Deve-se enfatizar que de pouco vale uma excelente linhagem de abelhas, instaladas em colméias de ótima qualidade, se a flora local não fornecer o alimento requerido. Por esta razão são fundamentais a identificação das plantas  e a confecção de um calendário de floradas.
Abaixo se encontram algumas sugestões práticas para a confecção de um calendário floral:
 *Observar* as plantas que as abelhas visitam e buscar identificá-las;
 *Registrar* a duração de florada de cada planta;
 *Relacionar* o início e término das floradas com as mudanças climáticas;
 Tipo de alimento fornecido às abelhas;
 *Comparar* a atratividade das plantas que florescem simultaneamente;
. *Comparar* os dados com a variação do mel armazenado nas colméias.
Para evitar a superpopulação de abelhas para a flora local, recomenda-se colocar cerca de trinta colméias, entretanto, deve-se lembrar sempre que quem determina o número de colmeias, em cada região, é a flora melitófila e a qualidade do pasto. Também se deve observar uma distância mínima de 3 km entre os criadouros.
Em geral, os enxames são retirados das culturas quando caírem todas as petalas das flores, visando-se com isto evitar:
 A *inatividade* das abelhas numa zona onde não existam flores;
 *Colocar em risco* homens e animais que trabalhem nas proximidades da cultura à defensividade das abelhas;
 *Evitar o envenenamento das abelhas* por pulverizações que possam ser realizadas próximas à cultura.

Ver também 
 Mel de abelha sem ferrão
 Lista de abelhas sem ferrão do Brasil

Abelhas
Abelhas do Brasil
Apídeos
!Artigos a revisar sobre Abelhas do Brasil
Biologia
Entomologia
Polinizadores
Meliponicultura
Meliponíneos
Plantas melitófilas
Abelhas